Morgenthau kan avse:

 Morgenthauplanen – en plan för att i grunden pacificera det besegrade Tyskland efter andra världskriget

Personer
 Hans Morgenthau (1904–1980) – en tysk-amerikansk statsvetare
 Henry Morgenthau, Sr. (1856–1946) – en amerikansk affärsman och USA:s ambassadör i Osmanska riket
 Henry Morgenthau, Jr. (1891–1967) – en politiker för Demokratiska partiet i USA